Nikolaj Michajlovič Kamenskij (1776-1811) – generale russo
 Nikolaj Kamenskij (1931-2017) – saltatore con gli sci sovietico